Крісто́фферсен — прізвище норвезького та данського походження, патронім, утворений від чоловічого імені Крістоффер. Варіанти написання: Крісто́ферсен, Крісто́фферсон, Крісто́ферсон.

Відомі носії:
 Генрік Крістофферсен — норвезький гірськолижник. 
 Інгеборг Крістофферсен (* 1944) — бельгійський дипломат.
 Кріс Крістоферсон (* 1936) — американський співак, гітарист, композитор, актор.
 Тіс Крістоферсен (* 1918 — † 1997) — німецький ревізіоніст Голокосту.

Данські прізвища
Норвезькі прізвища